Australia
 Roseville – sobborgo di Sydney
 Stati Uniti d'America
 Roseville – città della Contea di Placer, in California
 Roseville – villaggio della Contea di Warren, nell'Illinois
 Roseville – CDP della Contea di Floyd, Iowa
 Roseville – città della Contea di Macomb, nel Michigan
 Roseville – città della Contea di Ramsey, nel Minnesota
 Roseville – città della Contea di Essex, nel New Jersey
 Roseville – villaggio della Contea di Perry, nell'Ohio
 Roseville – borough della Contea di Tioga, in Pennsylvania